

Patronyme

 Amédée Quincy (1846-1925), général de division français.
 Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy (1755- 1849) érudit français.
 Charles Sevin de Quincy (1660-1728), général d'artillerie.
 
  de Quincy (1888-1947), général de brigade mort pour la France.

Prénom
 
 Quincy Troupe est un biographe américain.
 Quincy Jones est un musicien et producteur jazz américain.

Toponyme

France 
 Quincy, une commune du Cher
 un hameau de Chilly, dans le département de la Haute-Savoie
 Quincy, ancienne commune française de Seine-et-Marne, auj. intégrée à Quincy-Voisins

Forme composée 
 Quincy-Basse, commune française du département de l'Aisne
 Quincy-Landzécourt, commune française du département de la Meuse
 Quincy-le-Vicomte, commune française du département de la Côte d'Or
 Quincy-Voisins, commune française du département de Seine-et-Marne
 Quincy-sous-Sénart, commune française du département de l'Essonne
 Quincy-sur-Loison, ancienne commune française de la Meuse, auj. intégrée à Quincy-Landzécourt

États-Unis 
 Quincy, une ville de Californie ;
 Quincy, le siège du comté de Gadsden en Floride ;
 Quincy, une ville de l'Illinois ;
 Quincy, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Adams en Iowa ;
 Quincy, une ville du Massachusetts ;
 Quincy, localité du Michigan ;
 Quincy, localité du Mississippi ;
 Quincy, ville située en Ohio ;
 Quincy, une station du métro de Chicago ;
 Quincy, une ville située dans l’État de Washington.

Histoire
 L' est un croiseur lourd américain, sur lequel Franklin Delano Roosevelt et Ibn Saoud signèrent en 1945 le pacte du Quincy.

Appellation d'origine contrôlée
 Le quincy est un vin blanc d'appellation d'origine contrôlée produit en France, dans le département du Cher.

Autre
 Quincy, ou Quincy M.E., est une série télévisée policière américaine mettant en scène Jack Klugman (8 saisons, 1976-1983)
 Les Quincy sont, dans le manga Bleach, un antique clan d'êtres humains spirituellement éveillés.

Homonymie de prénom
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités aux États-Unis